Planta del amor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides; 
 el nombre común de la planta Galium aparine;
 el nombre común de la planta '''''Oxalis articulata.